Para Sempre Maysa é um álbum de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa, lançado em 1977 pela RGE.O álbum foi lançado logo depois da morte de Maysa, em janeiro de 1977, e trazia em dois discos os maiores sucessos da carreira da cantora.

Faixas 
 Marcada (Maysa)
 Não Vou Querer (Maysa)
 Agonia (Maysa)
 Tarde Triste (Maysa)
 Resposta (Maysa)
 Rindo de Mim (Maysa)
 Adeus (Maysa)
 Chão de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
 Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 Suas Mãos (Antonio Maria / Pernambuco)
 Conselho (Denis Brean / Oswaldo Guilherme)
 Ah! Se Eu Pudesse (Roberto Menescal / Ronaldo Boscoli)
 Segredo (Fernando Cesar)
 Candidata A Triste (Ricardo Galeno / Paulo Tito)
 Ouça (Maysa)
 Bronzes E Cristais (Alcyr Pires Mermelho / Nazareno de Brito)
 Bom Dia, Tristeza (Adoniram Barboza / Vinicius de Moraes)
 Meu Mundo Caiu (Maysa)
 Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Álbuns de Maysa
Álbuns de 1977
Coletâneas de 1977
Álbuns em língua portuguesa